Es el Total de Sólidos Suspendidos en una solución
TSS son unas siglas que pueden estar haciendo referencia a:

 Task State Segment, en informática, estructura especial x86 que contiene información sobre una tarea.
 Esquema de separación de tráfico (por las siglas del inglés Traffic Separation Scheme), en náutica, rutas virtualmente marcadas para el tráfico marítimo.
 Síndrome del shock tóxico (por las siglas en inglés de Toxic shock syndrome) es un trastorno provocado por una toxina bacteriana.
 Total de Sólidos en Suspensión en un medio líquido.

Siglas